Regenvanu ist der Familienname folgender Personen:

 Ralph Regenvanu (* 1970), vanuatuischer Politiker
 Sethy Regenvanu (* 1945), vanuatuischer Politiker